Il singolare del torneo di tennis Yugoslavia Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Diego Moyano 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Attila Sávolt (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (Campione)
 Nenad Zimonjić (primo turno)

 Thomas Larsen (primo turno)
 Christophe Rochus (semifinali)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Milen Velev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Yugoslavia Open 1998